Кристин Бут (; ) — канадская актриса кино и телевидения, менее известна как актриса театра.

Биография 
Кристин Бут родилась 28 августа 1974 года в городе Китченер (Канада). В 1997 году с отличием окончила Театральную школу Университета Райерсона. С того же 1997 года начала сниматься в телесериалах, с 1999 года — в кинофильмах.

Личная жизнь 
16 сентября 2006 года Бут вышла замуж за мужчину по имени Тим Уэйр.

Награды и номинации 

С полным списком наград и номинаций Кристин Бут можно ознакомиться на сайте IMDb.

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
 1999 — Детройт — город рока / Detroit Rock City — кассир
 2000 — Сплетня / Gossip — Дайан
 2001 —  / On the Line — Сэм
 2003 —  / Foolproof — Сэм
 2007 —  / Jeunes adultes qui baisent — Эбби
 2007 —  / This Beautiful City — Красотка
 2009 —  / Crackie — Гэйл
 2009 — ЗащитнеГ / Defendor — Венди Картер
 2009 —  / At Home by Myself...With You — Роми Скотт
 2011 —  / Cloudburst — Молли
 2011 —  / Below Zero — Пенни / Пейдж
 2013 —  / Sex After Kids — Бетани
 2014 —  / The Calling — Грейс Бэттен

 Телевидение 
 1998 —  / Brimstone — учительница (в эпизоде Pilot)
 1998 —  / Eis – Wenn die Welt erfriert — Джессика
 1998 —  / Traders — Лулу (в 2 эпизодах)
 1999 — Вспомнить всё 2070 / Total Recall 2070 — Эшли (в эпизоде Brightness Falls)
 1999 — Её звали Никита / Nikita — Сондра (в эпизоде Hand to Hand)
 2000 —  / Code Name: Eternity — Мэнди (в эпизоде 24 Hours)
 2000—2001 — Дэринг и Грейс: детективы-подростки / Daring & Grace: Teen Detectives — Трейси Грейс (в 13 эпизодах)
 2001 —  / Jewel — Энни Хилбёрн в возрасте 19 лет
 2001 — Тайны Ниро Вульфа / A Nero Wolfe Mystery — Дайни Лоэр (в эпизоде Door to Death)
 2001 —  / Paradise Falls — Трюди Синклейр (в 5 эпизодах)
 2002 —  / Two Against Time — Кимберли
 2004 —  / Puppets Who Kill — Чарли (в выпуске Prostitutes for Jesus)
 2004 —  / This Is Wonderland — мисс Брайс (в эпизоде #1.10)
 2004 —  / Missing — Пола Гален (в 2 эпизодах)
 2004—2005 — Регенезис / ReGenesis — Дейзи Маркович (в 4 эпизодах)
 2005 —  / The Newsroom — Нора (в 6 эпизодах)
 2006 —  / Prairie Giant — Ирма Дуглас, жена Томми Дугласа
 2007 — Вороньё / Kaw — Синтия, жена шерифа
 2007 —  / The Company — Адель «Сладкая» Критски
 2008 — Сверхъестественное / Supernatural — Рени Ван Аллен (в эпизоде Malleus Maleficarum)
 2008 —  / MVP — Конни (в 10 эпизодах)
 2009 — Горячая точка / Flashpoint — Сара Скотт (в эпизоде Backwards Day)
 2009 — Читающий мысли / The Listener — Линдси Уоллес (в эпизоде Beginning to See the Light)
 2009 —  / The Border — Луиза Тильден (в 2 эпизодах)
 2010 — Шпионка Хэрриет: Война блогов / Harriet the Spy: Blog Wars — Кэтрин Голли
 2010 — Копы-новобранцы / Rookie Blue — Мелани (в эпизоде Fite Nite)
 2010 —  / Sundays at Tiffany's — Жаклин
 2011 —  / Republic of Doyle — Тони Бёрк (в эпизоде Sympathy for the Devil)
 2011 — Клан Кеннеди / The Kennedys — 
 2011 — Хейвен / Haven — Никки Коулмен (в эпизоде Lockdown)
 2013 — В надежде на спасение / Saving Hope, au-delà de la médecine — Женна Реймен (в эпизоде Vamonos)
 2014 —  / Signed, Sealed, Delivered — Шейн МакАйнерни (в 10 эпизодах)
 2014—2015 — Тёмное дитя / Orphan Black — Бонни Йоханссен (в 6 эпизодах)
 2017 — Клан Кеннеди: После Камелота / The Kennedys: After Camelot — Этель Кеннеди
 2017 — 12 обезьян / 12 Monkeys — доктор Райли (мать Кассандры) (в эпизоде Nurture)
 2019 — Хадсон и Рекс / Hudson & Rex — Трейси Томас (в 2 эпизодах)
 2019 —  / Escaping the NXIVM Cult: A Mother's Fight to Save Her Daughter — Бонни Виченте

 Озвучивание 
 2002, 2005 —  / Braceface — Эви (в 2 эпизодах)
 2011 —  / Producing Parker — Паркер Ковак, продюсер ток-шоу «Шоу Ди» (в 17 эпизодах)
 2015 —  / Pirate's Passage — Масси Ойкл / Ширли
 
 Сразу-на-видео 
 2000 — Жестокие игры 2 / Cruel Intentions 2'' — Лорен (в титрах не указана)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Райерсона
Киноактрисы Канады
Лауреаты Канадской комедийной премии за лучшую женскую роль в фильме